Wikipedia har flere artikler omhandlende bedsteforældre:
 Farfar – ens fars far.
 Farmor – ens fars mor.
 Morfar – ens mors far.
 Mormor – ens mors mor.
 Bedsteforældre For Asyl – forening.